Ferdinando Maria Baccilieri (1821-1893) – presbitero italiano
 Giuseppe Baccilieri (1902-1971) – calciatore italiano
 Paolo Baccilieri (1925-1997) – cantante italiano

Pagine correlate 
 Bacilieri